Hackel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexej A. Hackel (1892–1951), russischer Kunsthistoriker und Theologe
 Anton Hackel (1799–1846), österreichischer Komponist 
 Eduard Hackel (1850–1926), österreichischer Lehrer und Gräserkenner
 Heinz-Dieter Hackel (1944–2007), deutscher Politiker (FDP)
 Sebastian Hackel (* 1989), deutscher Liedermacher
 Stella Hackel-Sims (* 1926), US-amerikanische Politikerin und Treasurer von Vermont
 Ulrich Hackel (1551–1607), österreichischer römisch-katholischer Geistlicher
 Wolfgang Hackel (* 1942), deutscher Volkswirt, Unternehmer und Politiker (CDU)
 Wolfram Hackel (* 1942), deutscher Mediziner und Orgelforscher

Siehe auch:
 Dr.-Heinrich-Hackel-Hütte (Sektion Salzburg)
 Hackl
 Hakel (Begriffsklärung)
 Häckel
 Huckle